Bach Consort steht für Musikensembles:
 Bach Consort Leipzig
 Bach-Consort Moskau
 Bach Consort Wien